Sälgtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Sälgtjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun,  (1,24 ha)
Stora Sälgtjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun,  (3,3 ha)
Sälgtjärnen (Bjursås socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (10,5 ha)
Sälgtjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Sälgtjärnen, Lappland, sjö i Sorsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn